Хундадзе () — грузинская фамилия. 

 Известные носители
 Хундадзе, Григорий Григорьевич (1907—?) — агроном. Герой Социалистического Труда.
 Хундадзе, Георгий Романович (1905—1985) — советский учёный и педагог, врач-хирург.
 Хундадзе, Давид Николаевич (род. 1933) — советский футболист.
 Хундадзе, Дмитрий (род. 1968) — грузинский политик. Депутат Парламента Грузии.
 Хундадзе, Мамука Томазиевич (род. 1966) — советский и грузинский футболист.
 Хундадзе, Михаил Барнабович (1908—?) — рабочий совхоза. Герой Социалистического Труда.
 Хундадзе, Силован Фомич (1860—1928) — учитель грузинского языка, один из основоположников нового грузинского литературного языка, писатель и публицист.
 Хундадзе, Симон Ираклиевич (1897—1933) — грузинский советский педагог высшей школы, литературный критик, историк, социолог, журналист, один из лидеров грузинских социал-федералистов.